La route nationale 230 constitue la rocade est de Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne. Elle se situe dans le prolongement de l'autoroute A630 qui constitue la rocade ouest et à l'intersection de l'autoroute A89, via la route nationale 89.

Sorties, ponts et échangeurs 
 Pont François Mitterrand (Pont d'Arcins)
 → D113 Latresne 
 → Floirac-La Souys
 → D10 Floirac-Centre | Bouliac
 → D936 Bergerac | Tresses | Haut-Floirac
 → Artigues-Centre | Cenon | ZI Artigues	
 → N89 | A89 : Lyon | Libourne | Périgueux | Yvrac
 → D911 Lormont | Carbon-Blanc
 → (sortie n°01)

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 

Bordeaux
Boulevards de Bordeaux
Réseau routier de la Gironde
Rocade de Bordeaux
Autoroute A630 (France)

Liens externes 
La route nationale 230 dans Saratlas

Urbanisme à Bordeaux
Transport à Bordeaux
Transport routier en Gironde
230